Besgen ist der Familienname folgender Personen:

Achim Besgen (* 1924), katholischer Geistlicher
Annette  Besgen (* 1958), deutsche Künstlerin
Sarah Maria Besgen (* 1979), deutsche Schauspielerin
Walter Besgen, deutscher Fußballspieler